Со́кова — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Сокова, Екатерина Олеговна (род. 2000) — российская гимнастка.
 Сокова, Мария Викторовна (род. 1970) — российская легкоатлетка.